Reflection (canção de Christina Aguilera)
Reflection (canção de Bobbie Singer)
Reflection (álbum de Fifth Harmony)
Reflections: Carly Simon's Greatest Hits
Reflections (A Retrospective)
Reflections (Care Enough)
Reflections (álbum de Apocalyptica) 

Desambiguação